Bán Tibor (1894–?) festőművész, rajztanár, műegyetemi adjunktus
 Bán Tibor (1918–1945) péksegéd, partizán